Ambrosiuskerk (Waalwijk)
Sint-Ambrosiuskerk (Maagdenburg)
Sint-Ambrosiuskerk (Dilbeek)